Lady Macbeth bezeichnet:

 eine Figur in William Shakespeares Drama Macbeth und dessen Vertonungen und Verfilmungen, siehe Macbeth (Shakespeare)
 Lady Macbeth (Film), britischer Spielfilm von William Oldroyd
 Die Lady Macbeth von Mzensk, eine Novelle von Nikolai Semjonowitsch Leskow
 Lady Macbeth von Mzensk, eine Oper von Dmitri Schostakowitsch
 ein Konzeptalbum (2005) von Lana Lane

Siehe auch:

 Gruoch (* 1015), eine schottische Adlige, Vorbild für Shakespeares Dramenfigur